El Torneig de 's-Hertogenbosch 2011, oficialment conegut com a UNICEF Open 2011 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 22a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 de juny de 2011 al Autotron Park de 's-Hertogenbosch, Països Baixos.

La italiana Roberta Vinci va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble masculí 
 Quadre doble femení 

2011
ATP World Tour 2011
WTA Tour 2011